Sołowjowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Sołowjowka – wieś w Baszkortostanie
 Sołowjowka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Sołowjowka – wieś w obwodzie briańskim
 Sołowjowka – wieś w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym
 Sołowjowka – wieś w obwodzie kałuskim
 Sołowjowka – wieś w rejonie rybińskim Kraju Krasnojarskiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie tiuchtietskim Kraju Krasnojarskiego
 Sołowjowka – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Sołowjowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie leningradzkim
 Sołowjowka – wieś w rejonie zadońskim obwodu lipieckiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie lipieckim obwodu lipieckiego
 Sołowjowka – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Sołowjowka – wieś w obwodzie moskiewskim
 Sołowjowka – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Sołowjowka – wieś w rejonie okoniesznikowskim obwodu omskiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie połtawskim obwodu omskiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie siedielnikowskim obwodu omskiego
 Sołowjowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Sołowjowka – wieś w rejonie krasnozorieńskim obwodu orłowskiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie liwieńskim obwodu orłowskiego
 Sołowjowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Sołowjowka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Sołowjowka – wieś w obwodzie riazańskim
 Sołowjowka – wieś w obwód sachaliński
 Sołowjowka – wieś w obwodzie smoleńskim
 Sołowjowka – wieś w obwodzie tambowskim
 Sołowjowka – wieś w Tatarstanie
 Sołowjowka – wieś w rejonie kamieńskim obwodu tulskiego
 Sołowjowka – wieś w rejonie czernskim obwodu tulskiego
 Sołowjowka – wieś w Udmurcji

 Krym
 Sołowjowka – wieś w rejonie symferopolskim na Krymie
 Sołowjowka – opuszczona wieś w rejonie symferopolskim na Krymie

Zobacz też 
 Sołowjow

Strony ujednoznaczniające